Stazione di Berlin-Neukölln – stazione ferroviaria della Deutsche Bahn
 Neukölln (Südring) – stazione della metropolitana di Berlino